Roland Stoltz je lahko:
Roland Stoltz (hokejist, rojen 1931)
Roland Stoltz (hokejist, rojen 1954)